Клуб самоубийц:
 Клуб самоубийц () — серия рассказов Роберта Льюиса Стивенсона;
 Клуб самоубийц — американский короткометражный фильм 1909 года, режиссёр Дэвид Гриффит;
 Клуб самоубийц — немецкий фильм 1913 года;
 Клуб самоубийц — британский фильм 1914 года, режиссёр Морис Элвей;
 Клуб самоубийц — американский фильм 1988 года;
 Клуб самоубийц — американский фильм 2000 года;
 Клуб самоубийц — японский фильм 2001 года, режиссёр Сион Соно;
 Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы — советский фильм 1979 года.

См. также 
 Alt.suicide.holiday — конференция Usenet.